Сергей Красильников:
 Красильников, Сергей Александрович (род. 1949) — советский и российский историк, доктор исторических наук.
 Красильников, Сергей Николаевич — комбриг (1935), генерал-майор (1940), Начальник 7 отдела Управления боевой подготовки Красной Армии.